Andrei Ioniță () este un violoncelist român.

Este câștigătorul Concursului Internațional "Ceaikovski" din Rusia, secțiunea violoncel, ediția 2015.

Biografie
A început studiul pianului la vârsta de 5 ani, iar primele lecții de violoncel la vârsta de 8 ani. A studiat la clasa profesoarei Ani-Marie Paladi la Școala de Muzică "Iosif Sava" din București, iar în prezent studiază sub îndrumarea profesorului Jens Peter Maintz la Universität der Künste din Berlin, Germania.

Andrei Ioniță este beneficiarul unei burse a Deutsche Stiftung Musikleben și interpretează pe violoncelul făcut de Giovanni Battista Rogeri din Brescia în 1671, împrumutat cu generozitate de către fundație.

Activitate artistică 
Descris de publicația The Times drept "unul dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au afirmat în ultimul deceniu", Andrei Ioniță a fost desemnat "BBC New Generation Artist" pentru perioada 2016-2018. 

Andrei Ioniță a interpretat concerte alături de Filarmonica din München, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestra Mariinsky, Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Orchestra Simfonică Radio din Viena și Orchestra Filarmonicii din Tokyo; a colaborat cu dirijori precum Valeri Gherghiev, Mikhail Pletnev și Nicholas Collon. 

În stagiunea 2017-18, Andrei Ioniță a debutat cu Orchestra Hallé și Orchestra Simfonică din San Diego (ambele alături de dirijorul Cristian Macelaru), Filarmonica BBC (cu Yan Pascal Tortelier), Orchestra Națională Regală a Scoției (cu Karl-Heinz Steffens), Filarmonica din Rochester și Orchestra Simfonică din Hamburg. 

De asemenea, susține concerte alături de Orchestra Simfonică Radio MDR din Leipzig și face un turneu european cu Filarmonica NFM din Wrocław, Polonia. A susținut recitaluri la Carnegie Hall în New York și la festivalurile Kissinger Sommer, Mecklenburg-Vorpommern și Schleswig-Holstein. Această stagiune include un concert la Carnegie Hall, debutul la Wigmore Hall și apariții la Verbier Festival și Konzerthaus Berlin.

Aparițiile viitoare includ un directorat artistic în Austria la Festivalul Alpenarte, concerte împreună cu BBC Philharmonic în Marea Britanie și România, în Danemarca (alături de dirijorul Yuri Temirkanov și Orchestra Națională Simfonică Daneză), Rusia (cu Orchestra Națională a Rusiei și dirijorul Mikhail Pletnev) și în Statele Unite (alături de dirijorul Cristian Măcelaru și Orchestra Română de Tineret).

Premii și distincții 

 Premiul I la Concursul Internațional de violoncel "David Popper" (2009)
 Premiul I la Concursul Internațional "Aram Haciaturian" (2013)
 Premiul II Concursul Internațional ARD München, ediția 63 (2014)
 Premiul II la Grand Prix Emanuel Feuermann (2014)
 Medalia de Aur la Concursul Internațional "Ceaikovski" (2015)

Referințe

Legături externe
Biografie și repertoriu pe site-ul agenției sale

Nașteri în 1994
Nașteri pe 1 ianuarie
Oameni în viață
Violonceliști români
Absolvenți ai Universității de Arte din Berlin
Bucureșteni